L'Adidas International Gimcheon 2014 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2014. È stata la 1ª edizione del torneo che si è giocato a Gimcheon in Corea del Sud dal 5 all'11 maggio 2014 su campi in cemento e aveva un montepremi di  $.

Partecipanti singolare

Teste di serie

 Ranking al 28 aprile.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Chung Hong
  Chung Hyeon
  Kim Young Seok
  Lim Yong-kyu

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Dimitar Kutrovsky
  Jason Jung
  Chen Ti
  Fritz Wolmarans

Giocatori che hanno ricevuto un entry come special exempt:
  Alex Bolt

Giocatori che hanno ricevuto un entry con un protected ranking:
  John Millman

Partecipanti doppio

Teste di serie

 Ranking al 28 aprile.

Altri partecipanti
Coppie che hanno ricevuto una wild card:
  Chung Hyeon /  Nam Ji-sung
  Lim Yong-kyu /  Noh Sang-woo
  Kim Huyn-joon /  Lee Dong-kyu

Vincitori

Singolare

 Gilles Müller ha battuto in finale  Tatsuma Itō 7-6(7-5), 5-7, 6-4

Doppio

 Samuel Groth /  Chris Guccione hanno battuto in finale  Austin Krajicek /  John-Patrick Smith 6(5)-7, 7-5, [10-4]

Collegamenti esterni 
 
 

 
ATP Challenger Tour 2014